Granma kan henvise til:

 Granma (avis) - en cubansk avis
 Granma (båd) - en båd, der fragtede revolutionære til Cuba inden den cubanske revolution
 Granma (provins) - en af Cubas provinser